Eremicamima är ett släkte av fjärilar. Eremicamima ingår i familjen Symmocidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Eremicamima